Карлсбад:

 Карлсбад — шахматный турнир, проходивший в городе Карловы Вары.

Топоним 
 Карлсбад — старое название города Карловы Вары в Чехии.
 Карлсбад — название c 1827 по 1918 курортного посёлка Меллужи, ныне Юрмала в Латвии.
 Карлсбад — посёлок в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Карлсбад — город в штате Калифорния (США).
 Карлсбад — город в штате Нью-Мексико (США).

См. также 
 Карловы Вары (значения)